Нильс Миддельбё (; 5 октября 1887 — 12 сентября 1976) — датский футболист, нападающий. Автор первого гола сборной Дании в её истории. Двукратный вице-чемпион Олимпийских игр (1908 и 1912). Первый иностранный футболист в истории «Челси». После завершения карьеры футболиста стал футбольным арбитром. Из-за своего высокого роста (188 см) в СМИ получил прозвище Великий Датчанин.

Карьера 
Миддельбё в течение почти всей своей карьеры оставался футболистом-любителем, его основной профессией была адвокатская деятельность, в которой Миддельбё преуспел. А во время игры за «Челси» он работал в одном из лондонских банков. Он только три раза получал зарплату, как профессиональный футболист. В «Челси» Миддельбё играл во всех домашних играх, но не был обязан ездить на выездные встречи.

Миддельбё дебютировал в копенгагенском клубе КБ в 1903 году в возрасте 16-ти лет. В команде он играл вместе со своими старшими братьями Эйнаром и Кристианом, второй был партнером Нильса и в датской национальной команде. С 1904 по 1913 Нильс выиграл 5 чемпионатов Копенгагена. Также Миддельбё был легкоатлетом, участвуя в тройном прыжке и в беге 4х100 метров. Он установил датские национальные рекорды в беге на 800 метров (со временем 2:05:20) и тройном прыжке (13 м 29 см).

В сборной Дании Миддельбё поехал на Олимпийские игры 1908 и 1912 года, выиграв серебряные медали олимпиад, а в 1912 году он ещё и был капитаном команды. Его гол в 1908 году, на Олимпийских играх, в ворота сборной Франции, стал первым официальным голом сборной Дании в истории. Сыграв 11-й матч в футболке национальной команды со Швецией, Миддельбё установил рекорд сборной Дании. Всего же Миддельбё провел 15 матчей за сборную и забил 7 мячей.

В 1913 году Миддельбё переходит в лондонский «Челси», став первым небританцем в истории команды. Первоначально он подписывает контракт с «Ньюкаслом», однако с разрешения директора «Ньюкасла» уходит в «Челси». В «Челси» Миддельбё дебютирует 15 ноября 1913 года в матче с «Дерби Каунти» на Стэмфорд Бридж, где «Челси» выигрывает 2:1. Всего Миддельбё проводит за Челси 175 матчей, выступая до 1923 года. Затем он выступает за любительские лондонские команды «Коринтиан» и «Кэжуалс» до 1926 года.

В 1936 году Миддельбё возвращается в Данию, чтобы с 1940 года тренировать КБ Копенгаген. В апреле 1946 года «Челси» в товарищеском матче играл с КБ в честь 70-й годовщины клуба.

Ссылки 
 Профиль на сайте Датской федерации футбола 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Кэжуалз»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года